Gminy w USA:
 Brantford (ang. Brantford Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Brantford (ang. Brantford Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin
 Brantford (ang.) – miasto w Kanadzie, w prowincji Ontario